Ilfov puede referirse a:

 El río Ilfov, en Rumanía.
 El distrito rumano de Ilfov, llamado así por el río.